

Geografia 
 Isola di Kolčak – isola russa nel mare di Kara

Persone 
 Aleksandr Vasil'evič Kolčak – esploratore, ammiraglio e politico russo
 Harun Kolçak – musicista turco
 Kristián Kolčák – calciatore slovacco, difensore